Tatiana Deschenko ou Natacha Guerin est un personnage de fiction de la série télévisée New York 911 incarné par Savannah Haske.

Biographie de fiction
 
Il s'agit d'une prostituée russe qui veut s'en sortir. Elle est au service de Chevchenko (Roy Scheider), un mafieux russe. Elle va recevoir l'aide de son voisin de palier, l'officier John « Sully » Sullivan (incarné par Skipp Sudduth).

Elle va se marier avec Sullivan qui, après avoir découvert ses vraies activités avec la mafia russe, devra la surveiller à propos de l'enquête sur Chevchenko. 

Elle va se disputer avec Sullivan lorsque celui-ci lui dira qu'il la surveillait pour le bien de l'enquête. Elle lui pardonnera plus tard.

Elle a un fils, Sergueï, qui finira par mourir tué par deux hommes de main de Chevchenko. 

Elle va vouloir se venger et plantera une fourchette dans l'épaule de Chevchenko, qui va l'abattre puis faire emmener son corps dans l'appartement de Sullivan et ils vont y mettre le feu. Sullivan découvrira le corps calciné de Tatiana Deschenko.
 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais